Bergantiños est un nom propre galicien qui peut faire référence à :

Toponyme 

 Bergantiños, comarque de la province de La Corogne dans la communauté autonome de Galice en Espagne ;
 , village de la paroisse de  dans la municipalité de Muxía, province de La Corogne dans la communauté autonome de Galice en Espagne ;
 Cabana de Bergantiños, commune de la province de La Corogne dans la communauté autonome de Galice en Espagne ;
 Malpica de Bergantiños, municipalité de la province de La Corogne dans la communauté autonome de Galice en Espagne.

Patronyme 

 Álex Bergantiños (1985-), footballeur espagnol ;
  (1936-), écrivain galicien.

Patronyme hispanique
Patronyme galicien